Augusta Carolina Sofía de Reuss-Ebersdorf (en alemán: Auguste Reuß zu Ebersdorf; Ebersdorf, 19 de enero de 1757 - 16 de noviembre de 1831), condesa y, desde 1806, princesa alemana de la Casa de Reuss. Duquesa consorte de Sajonia-Coburgo-Saalfeld entre 1800 y 1806.

Era hija de Su Alteza Serenísima el Conde soberano del Sacro Imperio Enrique XXIV y de su esposa, la Condesa Carolina de Erbach-Schönberg. En su juventud fue una de las damas más bellas de la realeza del Sacro Imperio, por lo que no fueron pocos los que pidieron su mano.

El elegido fue el Príncipe Heredero de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, viudo de su primer matrimonio con la princesa Sofía de Sajonia-Hildburghausen. La boda se celebró en Ebersdorf el 13 de junio de 1777. En 1806, coincidiendo con su viudedad, Reuss-Ebersdorf fue elevado a la categoría de Principado del imperio.

Matrimonio e hijos 
De su unión con el Duque Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld tuvo una amplia descendencia, que alcanzó a ocupar diversos tronos europeos.

Títulos y tratamientos 
 15 de julio de 1750 - 13 de junio de 1777: Su Alteza Ilustrísima La Condesa Augusta de Reuss-Ebersdorf.
 13 de julio de 1777 - 8 de septiembre de 1800: Su Alteza La Princesa Heredera de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
 8 de septiembre de 1800 - 9 de diciembre de 1806: Su Alteza La Duquesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
 9 de diciembre de 1806 - 30 de mayo de 1824: Su Alteza La Princesa Augusta de Reuss-Ebersdorf, Duquesa Viuda de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.
 30 de mayo de 1824 - 16 de noviembre de 1831: Su Alteza La Princesa Augusta de Reuss-Lobenstein-Ebersdorf, Duquesa Viuda de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Ancestros

Referencias 
Gertraude Bachmann: Natur und Kunst in den Reisetagebüchern der Herzogin Auguste Caroline Sophie von Sachsen-Coburg-Saalfeld (texto de la conferencia del 175º aniversario de la muerte de la Duquesa Augusta el 16 de noviembre de 2006 en el Naturkunde-Museum Coburg), Coburgo 2006.

Princesas de Reuss
Casa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Duquesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Nacidos en Baja Sajonia
Fallecidos en Coburgo